Базарный:

 Базарный — северный входной мыс залива Пуховый острова Южный.
 Базарный — остров в губе Большая Кармакульская.

 Базарный — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Базарный — посёлок в Инжавинском районе Тамбовской области.

Фамилия 
 Базарный, Владимир Филиппович (1942—2022) — российский врач и педагог-новатор.
 Базарный, Леонид Фёдорович (1929—2006) — машинист бульдозера передвижной механизированной колонны № 16 Ставропольстроя, Герой Социалистического Труда

См. также 
 Базарный Урень
 Базарный Сызган